Carlo Doglioni – geologo italiano
 Giovanni Nicolò Doglioni – matematico e notaio italiano
 Giulio Doglioni – medico italiano